Mužská dvouhra ASB Classic 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, který se po triumfu na Qatar ExxonMobil Open 2019 z turnaje odhlásil.

Vítězem se stal 27letý nenasazený Američan Tennys Sandgren, jenž ve finále zdolal 23letého britského hráče Camerona Norrieho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour ve druhém odehraném finále. Bodový zisk Sangrenovi zajistil posun na nové kariérní maximum, když mu patřila 41. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2019